Benny Paret, pugile cubano
 Eduardo Paret, giocatore di baseball cubano
 Jahial Parmly Paret, guocatore di tennis statunitense
 Luis Paret Alcázar, pittore spagnolo tardo-barocco
 Peter Paret, storico e intellettuale tedesco